Лось — рід ссавців родини оленячих ряду парнокопитних.

Прізвище 

 Лось Дмитро Володимирович — підполковник медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лось Іван Григорович (1904—1985) — український радянський живописець.
 Лось Йосип Дмитрович — український журналіст.
 Лось Леонід Федорович — український архітектор, лауреат Шевченківської премії.
 Лось Роман Миколайович (1984—2016) — сержант Міністерства внутрішніх справ України; учасник російсько-української війни.
 Лось Сергій Олександрович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лось Федір Євдокимович — український радянський історик.
Вигадані персонажі
 Мстислав Сергійович Лось — персонаж роману О. М. Толстого «Аеліта».

Топонім 

 Лось — село в гміні Пражмув Пясечинського повіту Мазовецького воєводства.

 Лось — залізнична платформа в Москві.
Українські прізвища